Bandelow steht für:
 Bandelow (Uckerland), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Uckerland, Brandenburg

Personen:
 Borwin Bandelow (* 1951), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Carl Friedrich David Bandelow (1804–1869), Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Christoph Bandelow (1939–2011), deutscher Mathematiker
 Karli Bandelow (1905–1954), Mitarbeiter der DDR-Regierung, Spion für die Organisation Gehlen
 Nils C. Bandelow (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler